Schmalholz ist der Name folgender Orte:

 Schmalholz (Untrasried), Ortsteil von Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schmalholz (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schmalholz (Wald), Wald in Niedersachsen